Das Bank of the West Classic 2014 war ein Tennisturnier der WTA Tour, das vom 26. Juli bis zum 3. August 2014 in Stanford ausgetragen wurde. Es fand parallel zum WTA-Turnier von Washington statt. 

Titelverteidigerinnen waren Dominika Cibulková im Einzel sowie die Paarung Raquel Kops-Jones/Abigail Spears im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielerinnen, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spielerinnen im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in Runde eins.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Bank of the West Classic 2014 fand vom 26. bis 27. Juli 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgenden Spielerinnen überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Stanford (Kalifornien)